Langstone ist der Name folgender Orte:

 Langstone (Devon) in England
 Langstone (Hampshire) in England
 Langstone (Newport) in Wales

Langstone ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Langstone (1881–1969), neuseeländischer Politiker